Мазорако́пф () — гора и самая южная точка Лихтенштейна, расположенная на крайнем юге коммуны Тризен на границе с Швейцарией. Высота — 2451.5 м.

Мазоракопф (Соколиный Рог) находится в  километре к юго-западу от  более высокой горы Фалькнис.

Литература 
 Manfred Hunziker: Ringelspitz/Ароза/Ретикон, Alpine Touren/Bündner Alpen, Verlag des SAC 2010, ISBN 978-3-85902-313-0, S. 462.

Ссылки 

Статья создана по материалам англоязычной версии данной статьи.

Горы Лихтенштейна
Альпы
Горные вершины Швейцарии